Dodge Neon (1994) – sedan klasy kompaktowej produkowany na rynki światowe w latach 1994–2005.
 Dodge Neon (2016) – sedan klasy kompaktowej produkowany na rynek Meksyku i Bliskiego Wschodu w latach 2016–2021.